Die Fotbollsallsvenskan 1976 war die 52. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Zwischen dem 11. April und dem 24. Oktober 1976 wurde in ihr der schwedische Fußballmeister ausgespielt.

Halmstads BK, erst 1974 wieder in die Allsvenskan aufgestiegen und im Vorjahr nur knapp dem Abstieg entgangen, sorgte unter Trainer Roy Hodgson für eine Überraschung und konnte erstmals den Von-Rosens-Pokal als schwedischer Meister erobern. Damit wurde der Doublesieger der Vorjahre Malmö FF entthront, der sich mit der Vizemeisterschaft und dem Svenska Cupen begnügen musste. Am Tabellenende konnten Åtvidabergs FF, zu Anfang des Jahrzehnts noch zweimal Meister gewesen, und der seinerzeitige Rekordmeister Örgryte IS nur die Abstiegsplätze belegen und stiegen in die zweitklassige Division 2 ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste 
Der Meister Halmstads BK stellte mit Rutger Backe auch den besten Torschütze der Allsvenskan. Dem Stürmer gelangen 21 Saisontore.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1976
Fußballsaison 1976